La saison 2003-2004 est la  saison du championnat de Suisse de hockey sur glace. La LNA voit la consécration du CP Berne.

Ligue nationale A 
À la suite de l'annulation des play-out lors de la saison 2002-2003, il n'y a pas de relégué en LNA, mais le champion de LNB, le HC Bâle, a pu rejoindre l'élite.

Pour cette saison, le mode des play-out change. Le dernier est automatiquement relégué en LNB et l'avant dernier devra disputer un tour de promotion/relégation contre le champion de deuxième division.

Saison régulière

Play-offs

Récapitulatif

Quarts de finale

Demi-finales

Finale

Play-out

Tour de relégation

Barrage de promotion/relégation LNA/LNB

Ligue nationale B

Saison régulière

Play-off

ligue

Juniors Élites

Notes et références

Liens externes 
 Statistiques

2003
Suisse
Suisse
Sport en Suisse en 2003
Sport en Suisse en 2004
Suisse